Премьер лига Нигерии 2010—2011 — очередной футбольный сезон Чемпионата Нигерии. Состоит из 20 команд, 4 худших по окончании сезона перешли в Национальную лигу. В афрокубках Нигерия представлена 4 клубами (2 в Кубке Конфедерации КАФ 2011, 2 в Лиге чемпионов КАФ 2011).

Состав лиги

Таблица

Афрокубки

Ссылки 
  таблица на fifa.com 
  Сезон 2010—2011 на zerozerofootball.com
  Бомбардиры чемпионата

Чемпионат Нигерии по футболу
Футбол в Африке в 2010 году
Футбол в Африке в 2011 году
2010 год в Нигерии
2011 год в Нигерии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011